Астраханская ГРЭС (ПГУ-110) — энергетическое предприятие в Астрахани, Южный федеральный округ. ГРЭС является генерирующей мощностью «Лукойл-Астраханьэнерго».

Эксплуатация 
Астраханская ГРЭС введена в эксплуатацию 27 декабря 1947 года. 

Установленная электрическая мощность — 121 МВт, установленная тепловая мощность — 0 Гкал/час (конденсационный режим работы).

Основное оборудование:

Две газотурбинные установки на базе газовой турбины типа LM6000PF-Sprint производства фирмы "General Electric".Частота вращения ротора - 6094 об/мин, температура газа за турбиной - 5550С, давление топливного газа 1,1+0,1 МПа, температура воздуха на входе в компрессор от -400С до +400С  Два паровых котла-утилизатораКГТ-44/4,6-435-13/0,5-210 для выработки перегретого пара за счет утилизации тепла сбросных дымовых газов от газовой турбины, паропроизводительность контура высокого давления 44,2 т/ч, низкого - 13,04 т/ч, температура газов на входе в котёл - 455,20С.  Паровая турбина типа Т-14/23-4,5/0,18 производства ОАО "Калужский турбинный завод" с регулируемым отопительным отбором пара, частота вращения ротора - 3000 об/мин, абсолютное давление - 4,5 МПа, температура свежего пара -4300С, расход - 26 т/ч.  Турбогенераторы:  - тип ТТК-25-2У3-П, мощность 25 МВт, напряжение 10,5 кВ  - воздушное охлаждение - 1шт; тип BDAX7-290ERJT,мощность 50 МВт  -напряжение 10,5 кВ, воздушное охлаждение - 2 шт

В 2011 году на Астраханской ГРЭС введена в эксплуатацию парогазовая установка ПГУ-110 с замещением существующего генерирующего оборудования, выработавшего свой ресурс и подлежащего демонтажу. Сейчас старый главный корпус заброшен, но хорошо охраняется.

Примечания

Ссылки 
 Астраханская ГРЭС

Электростанции Астраханской области
Предприятия Астрахани
ГРЭС России